Kellerer steht für:

 Cellarius, ehemalige Berufsbezeichnung

Kellerer ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Kellerer (1935–2022), deutscher Strahlenbiologe
 Hans-Georg Kellerer (1934–2005), deutscher Mathematiker
 Johann Kellerer (1859–1938), österreichisch-bulgarischer Gärtner und Botaniker
 Josef Kellerer (* 1946), deutscher Kommunalpolitiker
 Julian Kellerer (* 1989), österreichischer Leichtathlet
 Monika Kellerer (* 1960), deutsche Wissenschaftlerin, Fachärztin und Professorin für Innere Medizin
 Rudi Kellerer, deutscher Musiker und Kleinkünstler

Siehe auch:
 Keller (Begriffsklärung)